

Geografia 
 Francia
 Crécy-en-Ponthieu – comune nella regione dell'Alta Francia
 Maison-Ponthieu – comune nella regione dell'Alta Francia
 Ponthieu – contea storica compresa tra la Bresle e la Canche, il mare e l'Amiénois

Persone 
 Enguerrand I di Ponthieu – conte di Ponthieu
 Enguerrand II di Ponthieu – signore d'Aumale e conte di Ponthieu dal 1052 al 1053
 Giovanni I di Ponthieu – conte di Ponthieu dal 1177 alla sua morte
 Guglielmo I di Ponthieu – conte di Ponthieu dal 1110 al 1126, signore d'Alençon e di Sées dal 1119 al 1171
 Guglielmo II di Ponthieu – conte di Ponthieu dal 1191 alla sua morte
 Guido I di Ponthieu – conte di Ponthieu dal 1053 alla sua morte
 Guido II di Ponthieu – conte di Ponthieu dal 1127 circa alla sua morte
 Maria di Ponthieu – contessa di Ponthieu e Montreuil dal 1221 alla sua morte
 Ugo I di Ponthieu – castellano d'Abbeville e signore di Ponthieu
 Ugo II di Ponthieu – conte di Ponthieu e signore d'Aumale dal 1045 alla sua morte